Lúcio Aurélio Cota (tribuno militar em 181 a.C.), tribuno militar em 181 a.C..
 Lúcio Aurélio Cota (cônsul em 144 a.C.), cônsul em 144 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Aurélio Cota (cônsul em 119 a.C.), cônsul em 119 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Aurélio Cota (cônsul em 65 a.C.), cônsul em 65 a.C., filho ou sobrinho do anterior.

Desambiguações de antropônimos